Die Liste deutscher Gemeinden nach Bevölkerungsdichte gibt eine Übersicht der Gemeinden in Deutschland, geordnet nach der Bevölkerungsdichte in Einwohnern je Quadratkilometer (Ew./km²). Berücksichtigung finden alle verwaltungsrechtlich selbständigen Gemeinden.

Aussagekraft 
Die statistisch am dichtesten besiedelte Großstadt (mindestens 100.000 Einwohner) in Deutschland ist München mit  Einwohnern pro Quadratkilometer, Berlin liegt hingegen mit  Einwohnern pro Quadratkilometer auf Rang drei, Hamburg als zweitgrößte deutsche Stadt beherbergt dagegen nur  Einwohner pro Quadratkilometer und belegt damit den zwanzigsten Platz.

Die Bevölkerungsdichte sagt nur sehr begrenzt etwas über die Bebauungsdichte und die Verteilung der Bevölkerung auf das betrachtete Gebiet aus. Die Stadtgrenzen sind oft ziemlich willkürlich aus historischen Entwicklungen heraus entstanden. München verdankt seinen Spitzenplatz hier der Tatsache, dass die Stadtgrenzen relativ eng gewählt sind. Auch die Wohnungsbelegung, das heißt die Anzahl der Personen pro Wohnungseinheit hat signifikanten Einfluss auf die Bevölkerungsdichte. Städte oder Stadtteile mit vielen Singlehaushalten haben eine tendenziell geringere Bevölkerungsdichte, Städte mit höherem Mietniveau hingegen oft mehr Menschen pro Wohnungsfläche.

Hamburg hat durch den Hafen südlich der Elbe sowie größere ländliche Gebiete große Flächen, auf denen nur sehr wenige Menschen wohnen, was die Bevölkerungsdichte verringert. Dicht bebaute Wohngebiete ohne größere unbewohnte Gebiete mit eng gefassten Grenzen erreichen sehr schnell Werte von über 10.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. So zählt der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Bevölkerungsdichte von  Einwohnern pro Quadratkilometer. Höhere Werte weisen beispielsweise die Hamburger Stadtteile Hoheluft-Ost mit  und Hoheluft-West mit  Einwohnern pro Quadratkilometer auf.

Verteilung in Deutschland 
Am 31. Dezember 2021 befanden sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden 7 in Ostdeutschland (neue Bundesländer und Berlin) und 93 in Westdeutschland (alte Bundesländer). Die Verteilung auf die Bundesländer war folgendermaßen:

Gemeinden, nach der Bevölkerungsdichte geordnet 
Von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden in Deutschland waren 83 Städte, darunter 42 Großstädte. 17 Gemeinden waren keine Städte.

Im Vergleich zu 2011 haben Freiburg im Breisgau und Würzburg die Top 100 verlassen, dafür sind Heidenau und Ilvesheim unter die 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden aufgestiegen.

Die Tabelle ist ergänzt um die am dichtesten besiedelte Gemeinde in Bundesländern, die nicht in den Top 100 vertreten sind, sowie um die unter den Top 100 fehlenden Landeshauptstädte.

Siehe auch 
 Liste der Großstädte in Deutschland (enthält auch die Bevölkerungsdichte aller Großstädte)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistische Ämter des Bundes und der Länder – Gemeindeverzeichnis
 Statistische Landesämter

Deutschland, nach Bevolkerungsdichte
!Bevolkerungsdichte